Nongo peut désigner:
 Nongo, une localité située dans le département de Barsalogho au Burkina Faso
 Nongo-Peulh, une localité située dans le département de Barsalogho au Burkina Faso
 Nongo, un quartier de la commune de Ratoma, Conakry en Guinée.

Homonymie de localités